El término Golden Boy puede referirse a:

El manga creado por Tatsuya Egawa y adaptada a seis episodios OVA, Golden Boy.
El Premio Golden Boy, al mejor futbolista sub-21 de Europa.
Serie de televisión, Golden Boy.